

Acronyme 
ELI est un acronyme qui peut désigner :
 European Legislation Identifier (en français, identifiant européen de la législation) ;
 Extreme Light Infrastructure.

Nom 
Eli ou Éli est un nom qui peut désigner :
Éli, le nom irlandais d'un royaume médiéval d'Irlande ;
Éli, un personnage biblique, à ne pas confondre avec Élie ;
 Eli, un cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis ;
 Beatrice Eli (née en 1984), une chanteuse suédoise.

Variante Élie 
Voir 

Homonymie